Александр Илюхин:
 Илюхин, Александр Меркулович (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Илюхин, Александр Никитович (1918—1946) — советский лётчик-ас.
 Илюхин, Александр Сергеевич (1900—1972) — советский музыкальный педагог.